Hartley kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hartley (ort i Australien), New South Wales, Lithgow,

Storbritannien 

 Hartley, norra Kent, ort, England, 
 Hartley, södra Kent, ort, England, 
 Hartley, Cumbria, ort, England, 
 Hartley, Devon, förort till Plymouth, Devon, England,

USA 

 Hartley (ort i USA, Iowa), O'Brien County, 
 Hartley (ort i USA, Kalifornien), Solano County, 
 Hartley (ort i USA, Texas), Hartley County,

Andra 
 Hartley (efternamn)

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar